

Personnes 

 Adriana Asti, actrice italienne (1933-).
 Angelo Asti, peintre de l'école française (Paris 1847-Mantoue 1903).
 Robina Asti (1921-2021), pilote américaine de la Seconde Guerre mondiale, instructrice de vol, défenseuse des droits des femmes.

Géographie 
 Asti, une ville d'Italie.
 L'Asti spumante, un vin blanc effervescent italien.

Associations 

ASTI peut faire référence à :
 Fédération des Associations des sciences et technologies de l'information, la société savante française de l'informatique de 1998 à 2011.
 Association de soutien aux travailleurs immigrés au Luxembourg.
 Associations de solidarité avec tous-te-s les immigré-e-s regroupées dans la FASTI en France.